Штрассенхаус:

 Штрассенхаус () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Штрассенхаус (дороги) () — концепция развития городской дорожной сети на крышах многоэтажных зданий, разработанная в Германии.